Her Reputation – film del 1923 diretto da John Griffith Wray
 Her Reputation – film del 1931 diretto da Sidney Morgan
 Broadway Bad o Her Reputation – film del 1933 diretto da Sidney Lanfield